Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2000 (група D) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 10 квітня по 16 квітня 2000 року в столиці Ісландії Рейк'явік.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

група D